Hintz est un patronyme notamment porté par :

 Johannes Hintz (1898-1944), général de la Luftwaffe de la Seconde Guerre mondiale ;
 Jules Hintz (1805-1861), peintre de marine allemande ;
 Roope Hintz (1996-), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace ;
 Werner E. Hintz (1907-1985), romancier, dramaturge et scénariste allemand, auteur de nombreux romans policiers et d’aventures.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand